Die Fotbollsallsvenskan 2002 war die 78. Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Sie begann am 6. April und endete am 2. November 2002.

36 Jahre nach dem letzten Triumph holte Djurgårdens IF den neunten Meistertitel der Vereinsgeschichte. Obwohl der Verein mit sechs Punkten Vorsprung den Lennart-Johansson-Pokal gewann, wurde die Meisterschaft erst am letzten Spieltag entschieden. Zum ersten Mal gelang dem Team das Double.

Am Tabellenende konnte sich IFK Göteborg in der Relegation vor dem Abstieg retten. Dagegen mussten IFK Norrköping und Aufsteiger Kalmar FF den Gang in die zweitklassige Superettan antreten.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 
Der Drittplatzierte der Superettan spielte in der Relegation gegen den Drittletzten der Allsvenskan. Mit dem Gesamtergebnis von 3:1 in Hin- und Rückspiel gelang IFK Göteborg der Klassenerhalt. Die Spiele fanden am 6. und 10. November 2002 statt.

|}

Torschützenliste 
Peter Ijeh führte mit 24 Toren seinen Verein Malmö FF zum 2. Platz.

Weblinks 
 Spielzeiten der Allsvenskan auf eu-football.info

Einzelnachweise 

2002
Fußballsaison 2002